

Patronymes 
 Edith Quimby (1891-1982) chercheuse médicale et physicienne américaine
 Fred Quimby (1886-1965) est un producteur américain ;
 Harriet Quimby (1875-1912) est une pionnière de l'aviation ;
 Moses Quinby (1810-1875) (parfois écrit Quimby) est un apiculteur américain ;
 Phineas Quimby (1802-1866) est un philosophe américain, magnétiseur et adepte du mesmérisme ;
 Joe Quimby est l'un des personnages de la série animée Les Simpson, créée par Matt Groening ;
 Quimby est un groupe hongrois de musique rock.

Toponyme 
 Quimby, une ville du comté de Cherokee, en Iowa, aux États-Unis.

Homonymie de toponyme